

Patronyme 

 Marie Ble Fairbanks, mère de Bernard Courtois, chimiste inventeur de l'iode ;
 Charles W. Fairbanks (1852-1918), homme politique américain, vice-président des États-Unis ;
 Chuck Fairbanks (1933-2013), entraîneur de football américain ;
 Douglas Fairbanks (1883-1939), acteur américain ;
 Douglas Fairbanks Jr. (1909-2000), acteur américain ;
 Henry Fairbanks (1830-1918), inventeur américain ;
  (1904-1995), producteur de cinéma américain ;
 Madeline et Marion Fairbanks (1900–1989 et 1973), jumelles américaines, actrices de théâtre et de cinéma muet ;
 Thaddeus Fairbanks (1796-1886), inventeur américain.

Personnage fictif 
 Sharon et Dana Fairbanks sont des personnages de la série télévisée lesbienne The L Word

Toponyme 
 Fairbanks est une ville de l'Alaska

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais